Горя́иново () или Горя́иного — товарно-пассажирская железнодорожная станция Приднепровской железной дороги в Днепре, расположенная на линии Верховцево — Днепр-Главный.

География 
Пассажирское сообщение обслуживается пригородными электропоездами Приднепровской железной дороги Западного направления. Станция расположена на 2,5 км западнее от вокзала Днепр-Главный, рядом с ЕВРАЗ ДМЗ (бывш. заводом им. Петровского) и просп. Сергея Нигояна.

История 
Станция была построена В 1901 г. в связи с развитием металлургической промышленности в Екатеринославе, а именно с резким увеличением грузооборота Александровского металлургического завода Брянского общества (до 2016 года — завод имени Г. И. Петровского, ныне ЕВРАЗ ДМЗ), а также ряда других соседних предприятий. Станция находилась в центре Брянской рабочей колонии и была названа в честь талантливого русского инженера А. М. Горяинова, первого директора металлургического завода и руководителя его строительства.

В 2013 году на станции была проведена реконструкция.

Является пересадочной на станцию метро «Металлургов».

Время движения от Центрального вокзала — 5 минут.

От платформы станции Горяиново следуют электрички до станций Каменское-Пасажирское, Верховцево, Пятихатки, Кривой Рог и др.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Днепра
Станции Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Днепропетровской области